

Biografia 
Mari Ōsaka è la sorella maggiore della tennista Naomi Ōsaka.

Il 28 maggio 2018 ha raggiunto il suo best ranking mondiale nel singolare, nr 280; il 17 aprile 2017 ha raggiunto il suo miglior piazzamento mondiale nel doppio, numero 907.

Il 9 marzo 2021, all'età di 24 anni, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. L'ultimo match disputato risaliva a gennaio dello stesso anno.

Statistiche ITF

Singolare

Sconfitte (4)

Note

Collegamenti esterni